Världsmästerskapet i landhockey för damer 1990 var den sjunde upplagen av Världsmästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Sydney i New South Wales i Australien och vanns av Nederländerna.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Källor
Officiell hemsida. Arkiverad.

1990
1990 i Australien
Sportevenemang i Sydney
Landhockey i Australien
Internationella sportevenemang i Australien
Sportåret 1990
Sydney under 1900-talet